BSA steht für:
 Barenboim-Said-Akademie, Musikhochschule in Berlin
 Bayerische Singakademie
 Bayerischer Sprachatlas
 Belgische School te Athene, belgische archäologische Schule in Athen
 Bernsteinsäureanhydrid, Chemische Verbindung
 Berufsschadensausgleich
 Berufsschule Aarau
 Bethesda Softworks Archive, eine Dateiendung (.bsa) die von diesem Videospielhersteller verwendet wird
 Betriebsschwingungsanalyse
 Bezirksschiedsrichterausschuss
 Bezirkssozialarbeit, in einigen Kommunen das Synonym für den Allgemeinen Sozialen Dienst
 Bezirkssozialarbeiter 
 Bezirkssportanlage, siehe Sportplatz
 Biologischer Säureabbau, siehe Malolaktische Gärung
 Birmingham Small Arms Company, ein britischer Auto- und Motorradhersteller
 Bitstream Access, Bitstromzugang 
 Blutsenkungsanalyse
 Body Surface Area, eingesetzt zur Berechnung des Schweregrades der Psoriasis
 Bovines Serumalbumin, das häufigste Protein im Rinderserum
 Boy Scouts of America
 Branchenstrukturanalyse
 Brandsimulationsanlage
 British Science Association
 British School at Athens
 British Sociological Association, die wissenschaftliche Vereinigung britischer Soziologen
 Bulletin on Sumerian Agriculture
 Bund Schweizer Architekten
 Bund Schweizer Armenierfreunde
 BSA – Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen
 Bund Sozialistischer Arbeiter, siehe Sozialistische Gleichheitspartei
 Bundesschatzanweisung
 Bundessortenamt
 Business Software Alliance
 Eine Gewindegröße beim Fahrrad-Innenlager
 N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, ein Derivatisierungsmittel in der Gaschromatographie

Abkürzung